Marheinecke ist der Familienname folgender Personen:
 Philipp Konrad Marheinecke (1780–1846), auch: Philipp Ludwig Marheineke oder Conrad Philipp Marheineke und Namensvarianten, deutscher evangelischer Theologe, Hochschullehrer und Schriftsteller, siehe Philipp Konrad Marheineke
 Reinhard Marheinecke (* 1955), deutscher Bankkaufmann, Autor und Publizist

Siehe auch:
 Marheineke